Duke of York bezeichnet:

 Duke of York, einen britischen Adelstitel
 Duke of York (Schiff, 1894), ein britisches Zivilschiff (später Peel Castle)
 Duke of York (Schiff, 1935), ein britisches Zivilschiff (später Fantasia)
 HMS Duke of York (17), ein britisches Kriegsschiff

Siehe auch:
 Herzog-von-York-Insel